Głęboki Potok – potok w Dolinie Łomnickiej w Tatrach Wysokich
 Głęboki Potok – potok w Dolinie Głębokiej w Tatrach Zachodnich
 Głęboki Potok − potok w Pieninach, dopływ Dunajca
 Głęboki Potok – potok, dopływ Dunajca (zbiornik Sromowce)
 Głęboki Potok – potok, dopływ Dunajca (Jezioro Czorsztyńskie)
 Głęboki Potok – potok, dopływ Chyszówki
 Głęboki Potok – potok, dopływ Skawicy Sołtysiej w Beskidzie Żywieckim
 Głęboki Potok – potok, dopływ Jeziora Myczkowskiego
 Głęboki Potok – potok, dopływ Skawy